Амарант запрокинутый, амарант колосистый, щирица запрокинутая, щирица обыкновенная, подсвекольник () — однолетнее травянистое растение, вид рода  семейства Амарантовые.

Ботаническое описание 

Однолетнее травянистое растение. Стебель прямой, высотой до 1 м, простой или ветвистый, от светло-зелёного до красноватого, опушённый короткими волосками.

Корень стержневой, розово-свекольного оттенка.

Листья длиной 4—14 см и шириной 2—6 см, яйцевидные или яйцевидно-ромбические, кверху суженные, на верхушке иногда выемчатые, бледно-зелёные; черешок почти равен пластинке или длиннее её. Листья слабо гелиотропны — то есть поворачиваются своей плоскостью к источнику света.

Цветки собраны в плотные цилиндрические, в нижней части ветвистые, зелёные соцветия. Прицветники превышают листочки околоцветника почти вдвое, длинно и тонко заострённые. Околоцветник пятилистный, длиной 2—2,5 мм; при плодах листочки околоцветника немного твердеют и превышают плод.

Плод раскрывающийся. Семена — около 1 мм в диаметре, тёмно-бурые. Цветёт с июня по август, плодоносит в июле — сентябре.

Размножается семенами. Одно растение может давать до 5000 семян.

Распространение и экология 
Широко распространённый, весьма агрессивный сорняк, одним из первых появляется на пустырях и заброшенных сельхозугодьях. Предпочитает гумусные, водопроницаемые, богатые питательными веществами, а прежде всего азотом, почвы. Североамериканский вид, широко расселившийся по всем континентам и ныне космополит. Произрастает почти во всех районах России, в том числе обычен во всех областях Средней России.

Хозяйственное значение 
В местах массового произрастания семена могут быть использованы на корм домашней птице. Молодые отваренные листья съедобны. Молодые растения вместе с отрубями скармливают свиньям. Пригоден на силос.

Водный настой амаранта запрокинутого используется при диарее, кишечных коликах, в качестве слабительного при запорах, при кровохарканье и сильных менструальных и геморроидальных кровотечениях.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Амарантовые
Сорные растения
Инвазивные виды растений
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum